Slaget om Storbritannien kan avse:
Slaget om Storbritannien – en serie luftstrider som utkämpades mellan Royal Air Force och Luftwaffe 1940
Slaget om Storbritannien (film) – en amerikansk dokumentärfilm från 1943
Slaget om England – en brittisk film från 1969, originaltitel Battle of Britain